{{Ficha de noble
|nombre = María de Hesse-Darmstadt
|título = Emperatriz consorte de Rusia
|reinado =-() 
|imagen = Maria Alexandrovna by Winterhalter (1857, Hermitage) 2.jpg
|tamaño de imagen = 
|epígrafe =Retrato por Franz Xaver Winterhalter (1857). 
|nombre completo = Maximiliana Guillermina Augusta Sofía María de Hesse y el Rin (en alemán, Maximiliane Wilhelmine Auguste Sophie Marie von Hessen und bei Rhein)
|coronación = 7 de septiembre de 1856
|otros títulos = Princesa de Hesse-Darmstadt
|fecha de nacimiento = 8 de agosto de 1824
|lugar de nacimiento = Darmstadt,  Gran Ducado de Hesse
|fecha de defunción = 3 de junio de 1880 (55 años)
|lugar de defunción = San Petersburgo, 
|lugar de entierro = Catedral de San Pedro y San Pablo, San Petersburgo
|religión = Ortodoxa rusa (Antes del matrimonio: Luteranismo)
|cónyuge = Alejandro II de Rusia
|descendencia =
Gran duquesa Alejandra
Nicolás, zarévich de Rusia
Alejandro III de Rusia
Gran duque Vladímir
Gran duque Alejo
María, duquesa de Sajonia-Coburgo y Gotha
Gran duque Sergio
Gran duque Pablo
|casa real = Hesse-Darmstadt
|padre = Luis II de Hesse-Darmstadt
|madre = Guillermina de Baden
|escudo = Lesser CoA of the empress Maria Alexandrovna of Russia.svg
|sucesor=Dagmar de Dinamarca|predecesor=Carlota de Prusia}}

María de Hesse-Darmstadt (en alemán, Marie von Hessen-Darmstadt; Darmstadt, 8 de agosto de 1824-San Petersburgo, 3 de junio de 1880) fue princesa del Gran Ducado de Hesse, y con el nombre de María Aleksándrovna, emperatriz consorte de Alejandro II de Rusia.

 Primeros años 

Era la más joven de los siete hijos de la princesa Guillermina de Baden, gran duquesa consorte de Hesse-Darmstadt, de los cuales al parecer los cuatro menores eran hijos del barón Augusto Senarclens de Grancy. Para evitar un escándalo, Luis II, gran duque de Hesse-Darmstadt, reconoció a Alejandro y María como hijos suyos; los otros dos niños murieron antes de ello.

 Matrimonio 

Cuando en 1838, el zarévich Alejandro Nikoláyevich viajó por Europa para encontrar una esposa, se enamoró de la princesa María, de 14 años de edad. Se casaron el 16 de abril de 1841, a pesar de que él estaba bien informado de la «irregularidad» en el nacimiento de su prometida. Su madre, la emperatriz Alejandra Fiódorovna, se opuso, pero el zarévich se mantuvo firme en su decisión.

La princesa recibió el nombre de María Aleksándrovna'' al ser bautizada en la Iglesia ortodoxa. Como era muy tímida, fue criticada en la corte rusa por ser demasiado sencilla, sin encanto ni tema de conversación.

La pareja tuvo ocho hijos:
 Alejandra Aleksándrovna (San Petersburgo, 30 de agosto de 1842-ibidem, 10 de julio de 1849), fallecida en la infancia.
 Nicolás Aleksándrovich (Tsárskoye Seló, 20 de septiembre de 1843-Niza, 24 de abril de 1865) zarévich de Rusia.
 Alejandro III (San Petersburgo, 10 de marzo de 1845-Yalta, 1 de noviembre de 1894), zar de Rusia.
 Vladímir Aleksándrovich (San Petersburgo, 22 de abril de 1847-ib., 17 de febrero de 1909).
 Alejo Aleksándrovich (San Petersburgo, 14 de enero de 1850-París, 14 de noviembre de 1908).
 María Aleksándrovna (Tsárskoye Seló, 17 de octubre de 1853-Zúrich, 24 de octubre de 1920), casada con Alfredo de Sajonia-Coburgo-Gotha, duque de Edimburgo.
 Sergio Aleksándrovich (Tsárskoye Seló, 10 de mayo de 1857-Moscú, 17 de febrero de 1905).
 Pablo Aleksándrovich (Tsárskoye Seló, 3 de octubre de 1860-Petrogrado, 30 de enero de 1919).

Sus frecuentes embarazos y su delicada salud la mantuvieron alejada de muchas de las celebraciones de la corte, las cuales traían algunas tentaciones para su esposo. Aunque la relación con Alejandro siempre fue respetuosa y buena, María conocía la infidelidad de su marido. Alejandro tuvo cuatro hijos con su amante favorita, la princesa Catalina Dolgorúkov: los príncipes Jorge Yúrievsky, Olga Yúrievskaya, Borís Yúrievsky y Catalina Yúrievskaya. Un mes después de la muerte de María en 1880, Alejandro II se casó con Catalina, y sólo la muerte del monarca impidió que la convirtiera en emperatriz.

Emperatriz 
En 1855, Alejandro se convirtió en emperador, lo cual la forzó a realizar más funciones de Estado, a pesar de su enfermedad. En 1865, la muerte de su hijo mayor y favorito, el zarévich Nicolás, fue un golpe duro para la emperatriz.

De vez en cuando hacía visitas a Hesse, donde conoció a la princesa Alicia del Reino Unido, hija de la reina Victoria del Reino Unido y esposa del príncipe Luis de Hesse. En esas visitas, su hijo el gran duque Sergio, conocería a la que sería su futura esposa, la princesa Isabel, hija de Alicia y Luis.

Distinciones honoríficas 
 Gran maestre de la Orden de Santa Catalina ().
 17 de febrero de 1857: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. ( Reino de España)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Maria Hessem
Maria Hesse
Hesse
Grandes maestres de la Orden de Santa Catalina
Maria Hesse
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Sepultados en la Catedral de San Pedro y San Pablo (San Petersburgo)
Hesse-Darmstadt, Maria
Maria
Nacidos en Darmstadt
Damas grandes cruces de la Orden imperial de San Carlos
Fallecidos en San Petersburgo
Damas de la Orden de Luisa